Эдмунд фон Кригхаммер (нем. Edmund Freiherr von Krieghammer; 4 июня 1832 — 21 августа 1906) — австро-венгерский военачальник, военный министр Австро-Венгрии в 1893—1902. Барон.

Биография 
Выпускник Терезианской военной академии. В 1849 выпущен лейтенантом в 5-й драгунский полк, принимавший участие в подавлении Венгерской революции. Участник Австро-итало-французской (1859) и Австро-прусско-итальянской (1866) войн, ротмистр. Получил дополнительное образование в Центральной кавалерийской и военной школе (Zentral-Kavallerie- und der Kriegsschule), в 1868 получил чин майора, зачислен во флигель-адъютанты императора Франца-Иосифа. С 1874 — полковник, с 1879 — генерал-майор, с 1881 — фельдмаршал-лейтенант.

С 1886 — командир кавалерийской дивизии, расквартированной в Лемберге; с 1888 — командир 6 пехотной дивизии. В 1889 назначен откомандированным генералом в Краков. В 1891 получил чин генерала кавалерии.

23 сентября 1893 назначен общеимперским военным министром. Оставил пост в декабре 1902 в результате конфликта с парламентом Венгрии.
 
Умер 21 августа 1906 в Бад-Ишле.

Литература 
 Egger. Krieghammer Edmund Frh. von. // Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). — Bd. 4. — : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1969.
 Walter Wagner. Krieghammer, Edmund Freiherr von. // Neue Deutsche Biographie (NDB). — Bd. 13. — : Duncker & Humblot, 1982.

Военные Австрийской империи
Генералы кавалерии (Австро-Венгрия)
Военные министры Австро-Венгрии
Дворянство Австрии
Бароны